Рассадники — название населённых пунктов в России:

 Рассадники — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.
 Рассадники — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Рассадники — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Рассадники — деревня в Лесном районе Тверской области.